Франсиско Мартин Айестаран Барандиаран (, или Пако Айестаран ; ) — испанский футбольный тренер.

Карьера 
Айестаран родился в Беасайне, Гипускоа, и занимался в молодёжной команде «Реал Сосьедад». Окончив академию клуба, он не стал профессиональным футболистом и в возрасте 21 года переключился на тренерскую деятельность. Окончив институт физической культуры, работал тренером по физподготовке в нескольких командах, а также преподавал на тренерских курсах.

Один из студентов Айестарана, , в 1996 году был назначен спортивным директором клуба «Осасуне». Пригласив на должность главного тренера Рафаэля Бенитеса, Субильяга предложил ему взять ассистентом Айестарана, для которого это был первый опыт работы в профессиональном клубе. Бенитес и Айестаран сразу сработались, но достичь результата в «Осасуне» у них не получилось. Уже после девяти матчей Бенитес был уволен, а Пако остался в клубе, успев поработать ещё с тремя тренерами в течение одного сезона.

Пако оставался ассистентом Бенитеса на протяжении 11 лет, поработав с ним в «Эстремадуре», «Тенерифе», «Валенсии» и «Ливерпуле», с которым испанские специалисты добились высоких результатов. 1 сентября 2007 года Айестаран объявил о своём уходе из ливерпульской команды после более десяти лет работы с Бенитесом. Бенитес обвинил Айестарана в «предательстве», поскольку, Айестаран, по словам Рафаэля «контактировал с другими клубами за его спиной». В свою очередь Айестаран отверг обвинения, заявив, что Бенитес «изменил своим принципам».

Примечания 

Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Текос»
Тренеры ФК «Маккаби» Тель-Авив
Тренеры ФК «Сантос Лагуна»
Тренеры ФК «Валенсия»
Тренеры ФК «Лас-Пальмас»
Тренеры ФК «Пачука»
Тренеры ФК «Тондела»
Тренерский штаб ФК «Ливерпуль»
Тренерский штаб ФК «Астон Вилла»